Wólka Orłowska peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Wólka Orłowska, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Wólka Orłowska, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.